Mariental kan henvise til

 Mariental (Niedersachsen), en by og kommune i Niedersachsen
 Mariental (Namibia), en by i Namibia